Международный теннисный турнир в Истборне (спонсорское название AEGON International Eastbourne 2017) — 43-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2017 году турнир прошёл с 26 июня по 1 июля. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Мужской турнир не проводился два года и был сыгран впервые с 2014 года. Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Новак Джокович (№ 4 в мире на тот момент). Сербский теннисист смог подтвердить свой статус фаворита и выиграл титул. В финале он переиграл второго номера посева Гаэля Монфиса (№ 16 в мире). В основных соревнованиях выступил один представитель России — Даниил Медведев, который смог доиграть до полуфинала, где уступил Джоковичу.

В мужском парном турнире, как и в одиночном, победа досталась первому номеру посева — паре Боб Брайан и Майк Брайан, которые в финале смогли обыграть несеянных Рохана Бопанну и Андре Са.

Женский одиночный турнир собрал восемь представительниц топ-10 мирового рейтинга, включая трёх первых ракеток мира. Первым номером посева стала Анжелика Кербер (№ 1 в мире на тот момент). Немецкая спортсменка доиграла до четвертьфинала, где уступила пятому номеру посева Йоханне Конте. Вторая сеянная Симона Халеп (№ 2 в мире), также выбыла в четвертьфинале, уступив № 6 посева Каролине Возняцки. Третья ракетка мира и сеянная на турнире Каролина Плишкова смогла продемонстрировать хорошую игру и взяла титул в этом году. В финале она переиграла Возняцки. Прошлогодняя чемпионка Доминика Цибулкова защищала титул под четвёртым номером посева, однако проиграла во втором раунде Хезер Уотсон. В основной сетке сыграли четыре теннисистки из России и лучше остальных смогла выступить Светлана Кузнецова, вышедшая в четвертьфинал, в котором уступила чемпионке Плишковой.

В женском парном призе победа досталась второй сеянной паре Мартина Хингис и Чжань Юнжань, которые в финале переиграли австралиек Эшли Барти и Кейси Деллаккву. Для обеих спортсменок титул стал вторым в карьере на местном турнире (Чжань побеждала в 2014 году в дуэте с сестрой Чжань Хаоцин, а Хингис 18 лет назад в 1999 году в альянсе с Анной Курниковой). Прошлогодние чемпионки Анастасия Родионова и Дарья Юрак защищали свой титул, однако в первом же раунде проиграл первым номерам посева Елене Весниной и Екатерине Макаровой.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Новак Джокович обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 6-3, 6-4.
 Джокович выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 68-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монфис сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Каролина Плишкова обыграла  Каролину Возняцки со счётом 6-4, 6-4.
 Плишкова выиграла 3-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Возняцки сыграла 4-й одиночный финал в сезоне и 46-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Мужчины. Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Рохана Бопанну /  Андре Са со счётом 6-7(4), 6-4, [10-3].
 Братья Брайаны выиграли 1-й совместный титул в сезоне и 113-й за карьеру (115-й для Майка) в основном туре ассоциации.

{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Б. Брайан   М. Брайан
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Д. Янг   Н. Зимонич
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Б. Клейн   Дж. Солсбери 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К. Скупски   Н. Скупски 
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Ф. Мартен   Д. Нестор 
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Бегеманн   А. Мольтени
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д. Шварцман   И. Веселый 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= С. Клейтон   Дж. О’Мара 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09=
| RD1-team09= Р. Хасе   Д. Инглот
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Х. Перальта   О. Себальос 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Недунчежиян   М. Рид 
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=[10]| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Р. Харрисон   М. Винус 
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=[7]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ю. Ноул   Ф. Освальд 
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=[7]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Матковский   М. Мирный| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=[10]| RD1-seed15=
| RD1-team15= Р. Бопанна   А. Са| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=Alt
| RD1-team16= Т. Фаббиано   Л. Сэвилл 
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Б. Брайан   М. Брайан 
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К. Скупски   Н. Скупски 
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А. Бегеманн   А. Мольтени| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=7| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Д. Шварцман   И. Веселый 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=66
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Р. Хасе   Д. Инглот| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Недунчежиян   М. Рид  
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Матковский   М. Мирный
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=7| RD2-score07-3=[3]
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Р. Бопанна   А. Са| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=62
| RD2-score08-3=[10]| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Б. Брайан   М. Брайан| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= А. Бегеманн   А. Мольтени
| RD3-score02-1=61
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Р. Хасе   Д. Инглот
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=[9]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Р. Бопанна   А. Са| RD3-score04-1=7| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=[11]| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Б. Брайан   М. Брайан 
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=[10]| RD4-seed02=
| RD4-team02= Р. Бопанна   А. Са
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=[3]
}}

 Женщины. Парный турнир 
  Мартина Хингис /  Чжань Юнжань''' обыграли  Эшли Барти /  Кейси Деллаккву со счётом 6-3, 7-5.
 Хингис выиграла 5-й парный титул в сезоне и 60-й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжань выиграла 6-й парный титул в сезоне и 23-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Истборне

 Мировой тур ATP 2017 года
 WTA Тур 2017 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Великобритания
Теннис
Июнь 2017 года
Июль 2017 года
2017